Alonzo Judson Abbey (auch: A. J. Abbey; * 1. März 1825 in Olive Township, Ulster County, New York, Vereinigte Staaten; † 24. März 1887 in Chester, Morris County, New Jersey, Vereinigte Staaten) war ein US-amerikanischer Musiker, Musiklehrer, Komponist und Musikverleger.

Leben 
Alonzo Judson Abbeys Eltern waren David and Nancy Farnham Abbey. Er hatte einen Bruder, Horatio Gates Abbey (1818–1879), der auch Liedtexte verfasste. A. J. Abbey unterrichtete einige Jahre Musik. So unterrichtete er Gesangsklassen in Sonntagsschulen wie 1873 in Carbondale in Pennsylvania. Daneben arbeitete er als Musikverleger. Er schrieb Texte und Melodien zu Kirchenliedern.

Am 23. Februar 1848 heiratete er die am 13. Mai 1829 geborene Margaret Rutledge. Am 16. Juli 1850 wurde ihr Kind Frances C. Abbey geboren, am 22. September 1855 Flora J. Abbey. Am 14. Dezember 1862 heiratete er die am 2. September 1838 geborene Mary Elizabeth Topping. Mit ihr hatte er sechs Kinder, George Topping Abbey, Mary Farnham Abbey, William Bradbury Abbey, Jarties Edward Abbey, Ida Haines Abbey und Charles Evert Abbey. Er starb am 24. Mai 1887 in Chester, wo er auf dem Pleasant Hill Cemetery begraben wurde.

Werke (Auswahl)

Liedersammlungen und Gesangbücher 

 The morning star, a new sabbath school song book, Abbey & Abbott, New York, 1862 
The triad, a new collection of vocal music, sacred, and secular, for choirs, singing schools, and musical conventions, Horatio G. Abbey, New York, 1866
The silver fountain of sabbath school melodies : comprising a great variety of new music and hymns, together with a careful selection of the most approved and popular sabbath school pieces, Horatio G. Abbey, New York, 1866 

Songs of the Bible : a collection of new hymns and tunes carefully prepared and adapted for Sunday-school use, 1873 gemeinsam mit W. A. Ocden herausgegeben, publiziert bei Perkinpine & Higgins in Philadelphia
 White Robes for the Sunday-School [Weiße Kleider für die Sonntagsschule], an entirely new collection of choice music : songs, quartets, and choruses for Sunday-schools, devotional meetings, and the home circle [eine vollkommen neue Sammlung von Musik: Lieder Quartette und Chöre für Sonntagsschulen, andächtige Treffen und den Kreis zu Hause], herausgegeben mit Merritt J. Munger, publiziert bei Oliver Ditson & Company, Boston, 1879 
 A beautiful home. Text: K. M. Topping
 A saviour for me
 Beautiful haven, far over the sea. Text: Ida S. Taylor
 Behold the lamb od God. Text: Eden Reeder Latta (1839–1915)
 Cast thy burden on the Lord
 Children do all that you can,
 Clinging close to Jesus Hand. Text: E. E. Rexford
 Come to Jesus now.
 Do not wait. Text: A. B. Emmons
 Drink of the streamlet. Incipit: Touch not the wine cup. Text: Fanny Crosby
 Ere the sun goes down. Incipit: I have work enough to do. Text: Josephine Pollard
 Greeting song. Incipit: A week again has passed away
 Guard the bible well. Text: T. McDougall
 Happy home
 Happy New Year. Incipit: Ring the bells merrily. Text: A. B. Dickerson
 He is risen, Text: Eden Reeder Latta
 Here Again, Text: A. B. Emmons
 Mother watch the little feet
 My home. Incipit: I'm but a stranger here
 Leaving us behind. Text: Eden Reeder Latta
 Now i lay me down to sleep
 Only little while. Text: E. E. Rexford
 Precious love. Incipit: If we feel the love of Jesus. Text: Fanny Cresby (1820–1915)
 Redemption is the song. Incipit: Unto me and not to angels. Text: Eden Reeder Latta
 Seek the Saviour, Text: M. A. Stockton
 Sing, Sing for the Saviour. Text: M. A. Barnard
 Speed the Gospel On, Incipit: See the heathen o'er the sea: Text: Eden Reeder Latta
 Take these lambs, Text: Dr. Thos. Hastings
 Tenderly lead them on, Text: Eden Reeder Latta
 The coming of the spring
 The song of heaven. Incipit: There is a song I love to sing. Text: E. E. Rexford
 The family bible. Incipit: How painfully Text: Martin Dakin
 The Merry Christmas Bells
 The narrow way Incipit: The way to heaven is narrow
 The Youthful Cristian, Text: E. A Barnes
 We are drawing nearer. Text: Eden Reeder Latta
 We shall cross the River. Text: Eden Reeder Latta
 We shall here the master calling. Text: Eden Reeder Latta
 What a meeting that will be. Text: Eden Reeder Latta
 When we get home. Text: E. E. Rexford
 White Robes, Text: Eden Reeder Latta
 Working for Jesus. Text: Eden Reeder Latta
 The Banner of Victory, mit Merritt J. Munger, publiziert bei Oliver Ditson & Company, Boston, 1881 
 Christmas bells, Text: Anzentia Igene Perry Chapman (1849–1889)
 Christmas Carol. Incipit: On a Christmas morning bright
 Oh, city of the angels! Text: Eben Eugene Rexford (1848–1916)

 Green Pastures for the Lambs, mit Merritt J. Munger, publiziert bei S. Brainard's Sons, Cleveland, Ohio, 1886 
 The birthday of our king. Text: Harriet F. Jones (1823–1915)
 Green Pastures, Text: Eden Reeder Latta
 Merry Christmas Bells, Text: Eden Reeder Latta
 Our risen saviour, Text: Eden Reeder Latta
 Work While the Day Lasts, Text: Eden Reeder Latta

 Children's Diadem, mit Merritt J. Munger, publiziert bei Oliver Ditson & Company, Boston, 1887

Chorsätze in Einzelausgaben 

 The Old Farmer's Grave, Song & Quartette, publiziert von A. J. Abbey, Elmira, 1854
 A tear for the comrade that's gone [Eine Träne für den Kameraden, der gegangen ist], für Gesang vierstimmigen gemischten Chor und Klavier, Incipit: We laid him to rest; Firth, Son & Co., New York, 1864  
 The old house far away, Song and Chorus, Incipit: The wild birds warble, W. W. Whitney, Toledo, 1864
 Name Unknown, Incipit: In a southern land, Abbey & Barrett, New York, 1865
 Darling Mary of the Lea, Song and Chorus, Incipit: In the pretty little valley, Abbey & Barrett, New York, 1865
 The angels have taken our pet, Text: W.P. Parker, publiziert bei W. W. Whitney, Toledo, 1872 
Don't drink to-night, boys; temperance song and chorus, Metcalf and McGregor, Toledo, 1876 
Can you tell me why?,  Solo (oder Duet) und Chorus, Text:  E.R. Latta, Oliver Ditson & Co., Boston, 1880 
Climbing up the hill, Song and Chorus, Text: L. R. Witherell, publiziert bei W. W. Whitney, Toledo, 1881

Lieder 

 Bright glory to come, 1884 Text: Eden Reeder Latta
 Cooling. Incipit: When languor and disease invade
 Give me thine heart, Text: Eden Reeder Latta, 1887
 He Will Lead Me Home, Text: A. B. Emmons
 I worship Thee, O Holy Ghost, 1858 Text: William F. Warren (1833–1929)
Nearer home, Howard&Co,  London, 1874 
 Nothing but leaves, in: Alleluia : a collection of hymns and tunes for the church school, and the mid-week meeting von Melancthon Woolsey Stryker (1851–1929), Biglow & Main, New York, 1880
 Oh, for some friendly hand
The harvest is white, 1874 Text: Horatio G. Abbey
We Shall Reap By and By, Text: Fanny Cresby

Cooling 
Cooling ist eine 1858 von Alonzo Judson Abbey komponierte Melodie. Sie wurde das erste Mal in The American Choir 1858 veröffentlicht und war Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Sie wurde mit vielen  verschiedenen Texten unterlegt und so in verschiedenen Fassungen in viele Gesangbücher aufgenommen. So war Abbey auch als Komponist von Cooling bekannt und wurde auch so in Modern music and musicians for vocalists :  ... including the world's one hundred greatest songs von Louis Charles Elson (1848–1920) bezeichnet.

 O Thou Great Teacher of the Skies, Text: Thomas Cogwell Upham(1799–1872). veröffentlicht in Carmina for the Sunday school and social worship, comp. and ed. by Lewis W. Mudge and Herbert B. Turner., Barnes, New York, 1894

 When languor and disease invade, Text: Augustus Montague Toplady, veröffentlicht in Carmina sanctorum : a selection of hymns and songs of praise : with tunes /edited by Roswell Dwight Hitchcock, Zachary Eddy, Lewis Ward Mudge,  Barnes, New York, 1885 Veröffentlicht in Many voices : or, Carmina sanctorum, evangelistic edition with tunes von T. Talmage und Tomas De Witt, A. S. Barnes, New York

Liedtexte 

 Be Kind to Thy Father

 The Better Years Begin
 Come to Jesus Now
 Come to the Savior, Children, Today
 Far Away
 Jesus Is Calling
 The Merry Christmas Bells
 There Is an Earnest Voice

Instrumentalmusik 

 The Elmira, Schottisch. Publiziert bei Firth, Pond & Company, New York, 1856
Scotch air, with variations. Arrangement für Harfe oder Klavier, J. L. Hewitt, Boston

Weblinks 
 
 Alonzo Judson Abbey bei http://www.hymntime.com

Digitalisate

Einzelnachweise 

Komponist (Vereinigte Staaten)
Musikverleger
Musikpädagoge
US-Amerikaner
Geboren 1825
Gestorben 1887
Mann